David Barrett peut faire référence à :  

 Dave Barrett (1930−2018), ancien premier ministre de la Colombie-Britannique, Canada ;  
 Dave Barrett (1955−2018), journaliste radio américain ;  
 David Barrett (né en 1977), cornerback de football américain ;  
 David Barrett, réalisateur et producteur de télévision américain ;  
 David Barrett, programmeur et entrepreneur américain ;  
 David Barrett, procureur ;  
 David Barrett (né en 1973), harmoniciste, compositeur et instructeur américain ;  
 David D. Barrett (1892−1977), soldat et diplomate américain ;  
 David L. Barrett (1931−1999), homme politique américain ;  
 David M. Barrett (né vers 1951), professeur américain de science politique ;  
 David V. Barrett, sociologue britannique de la religion ;  
 David E. Barrett, professeur de mathématiques ;  
 David Michael Barrett (né en 1971), scénariste et producteur de films.